U.D.O. — banda de heavy metal da Alemanha
UDO (linguagem de marcação)
União Desportiva Oliveirense — clube de futebol de Oliveira de Azeméis, Portugal
United Dance Organisation — organização de dança de rua com sede no País de Gales
Universidade de Oriente — universidade da Venezuela fundada em 1958

Desambiguações de siglas
Desambiguações de clubes
Desambiguações de música